Оржер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Оржер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн